Карловка () — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Ульгинского сельского округа. Код КАТО — 114547300.

География 
Село расположено возле озера Жукей, в западной части района, на расстоянии примерно 16 километров (по прямой) к западу от административного центра района — города Степняк, в 10 километрах к юго-западу от административного центра сельского округа — аула Ульги.

Абсолютная высота — 387 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Кызылуюм — на востоке, село Жукей — на севере (через озеро), село Сосновка — на западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 223 человека (из них русские — 44 %, казахи — 23 %, немцы — 21 %).

В 1999 году население села составляло 176 человек (88 мужчин и 88 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 130 человек (60 мужчин и 70 женщин).

Известные жители и уроженцы 
В селе родился Герой Советского Союза Василий Некрасов.

Улицы 

 ул. Молодёжная
 ул. Приозёрная

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту 
Населённые пункты района Биржан сал